Droga krajowa B309 (Austria)
 Droga krajowa B309 (Niemcy)

Zobacz też